

Patronyme 

 Alessandro Trotter (18741967), entomologiste et botaniste italien ;
 Brock Trotter (* 1987), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Catharine Trotter (16791749), romancière, dramaturge et philosophe britannique ;
 DeeDee Trotter (* 1982), athlète américaine ;
 Eliza H. Trotter (fl. 1800-1815), artiste peintre irlandaise ;
 Jimmy Trotter (18991984), joueur et entraîneur anglais de football ;
 John Trotter (mort en 1792), artiste peintre portraitiste irlandais ;
 John Trotter (1888-1954), homme d'affaires australien et homme politique fidjien ;
 Kate Trotter (1953-), actrice canadienne ;
 Laura Trotter (1950-), actrice italienne ;
 Liam Trotter (* 1988), joueur anglais de football ;
 Louise Trotter, styliste britannique ;
 Marianne Trotter (vers 1752-1777), artiste peintre et graveuse irlandaise ;
 Wilfred Trotter (18721939), chirurgien britannique.

Littérature 
 Barry Trotter, série écrite par Michael Gerber, parodiant la saga Harry Potter.

Mathématiques 
 Formule de Trotter-Kato, formule mathématique.

Patronyme anglais